Magor keresztnév
 Magor magyar mitológiai alak
 Magor együttes
 Magor a HATNet program során felfedezett és 2019-ben elnevezett exobolygó